Gradec (vrsta naselja)
 Gradec (općina), općina u Zagrebačkoj županiji
 Gradec (Zagreb), dio Zagreba
 Gradec (Krk), ruševine dvorca na otoku Krku, najvjerojatnije ishodište krčkih knezova Frankapana
 Gradec (Štajerska), povijesno hrvatsko ime za Graz, Austrija
 Gradec (Pivka, Slovenija), naselje u općini Pivka, Slovenija
 Gradec (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško, Slovenija

de:Gradec (Kroatien)
fr:Gradets